Пад српских земаља под турску власт обухвата више догађаја у којима су српске средњовјековне земље изгубиле независност, а њихове српске династије су престале да постоје. Ови догађаји истовремено представљају и крај скоро миленијумског државног и културног континуитета Срба на овим просторима.
 Пад српске деспотовине (20. јун 1459)
 Пад краљевине Босне (1463)
 Пад Херцеговине (1481)
 Пад Црне Горе (1496)

Литература 
 

Историја Србије у средњем веку
Историја Срба у средњем веку